Ninkasi est la déesse de la bière dans la mythologie sumérienne.
 Ninkasi désigne deux marques de bières différentes :
La première est une bière expérimentale brassée par l'Anchor Brewing Company en 1989, suivant la recette antique traduite depuis le sumérien.
La seconde est produite depuis 1997 par la brasserie Ninkasi dans le département du Rhône.
 La Ninkasi du faubourg est un bar avec une salle de spectacle à Québec offrant plus de 200 sortes de bieres de plusieurs micro brasseries du Quebec.
 (4947) Ninkasi est un astéroïde.